Jydsk Boldspil-Unions kvalifikation til DBUs Landspokalturnering for herrer 2009/2010 var én af DBU's seks lokalunioners kvalifikationsturneringer, der havde til formål at finde i alt 56 hold indrangeret i Danmarksserien eller lavere pr. sæsonen 2008-09 til den landsdækkende 1. runde i DBUs Landspokalturnering for herrer 2009/2010 (Ekstra Bladet Cup 2009/2010). JBU's turnering havde deltagelse af 338 hold, der spillede om 22 ledige pladser i pokalturneringens 1. runde.

Turneringen blev afviklet som en cupturnering over syv runder i foråret 2009, og de 22 vindere i syvende runde kvalificerede sig til 1. runde af den landsdækkende pokalturnering.

Resultater

1. kvalifikationsrunde 

Første kvalifikationsrunde havde deltaglse af 70 hold fra serie 5 og 6.

2. kvalifikationsrunde 

Anden kvalifikationsrunde havde deltaglse af de 35 vindere fra 1. kvalifikationsrunde samt 79 hold fra serie 4 og 5, som først trådte ind i turneringen i denne runde.

3. kvalifikationsrunde 

Tredje kvalifikationsrunde havde deltaglse af de 57 vindere fra 2. kvalifikationsrunde samt 87 hold fra serie 3 og 4, som først trådte ind i turneringen i denne runde.

4. kvalifikationsrunde 

Fjerde kvalifikationsrunde havde deltaglse af de 72 vindere fra 3. kvalifikationsrunde samt 44 hold fra serie 2 og 3, som først trådte ind i turneringen i denne runde.

5. kvalifikationsrunde 

Femte kvalifikationsrunde havde deltaglse af de 58 vindere fra 4. kvalifikationsrunde samt 24 hold fra serie 1 og 2, som først trådte ind i turneringen i denne runde.

6. kvalifikationsrunde 

Sjette kvalifikationsrunde havde deltaglse af de 41 vindere fra 5. kvalifikationsrunde samt 21 hold fraJyllandsserien og serie 1, som først trådte ind i turneringen i denne runde.

7. kvalifikationsrunde 

Syvende kvalifikationsrunde havde deltaglse af de 31 vindere fra 6. kvalifikationsrunde samt 13 hold fra Danmarksserien og Jyllandsserien, som først trådte ind i turneringen i denne runde. De 22 vindere i denne runde kvalificerede sig til 1. runde af DBUs Landspokalturnering 2009-10 (Ekstra Bladet Cup 2009-10).

Kilder / eksterne henvisninger 
 JBU – Ekstra Bladet Cup 2009 – Resultater
 JBU – Datoplan 2009

Noter 

DBUs Landspokalturnering for herrer 2009-10